Saint-Martin-des-Champs kan syfta på:
 Saint-Martin-des-Champs (kyrkobyggnad)
 Saint-Martin-des-Champs, Cher
 Saint-Martin-des-Champs, Finistère
 Saint-Martin-des-Champs, Manche
 Saint-Martin-des-Champs, Seine-et-Marne
 Saint-Martin-des-Champs, Yonne
 Saint-Martin-des-Champs, Yvelines